Малый Байрак () — село,
Великосорочинский сельский совет,
Миргородский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323281002. Население по данным 1982 года составляло 30 человек.

Село ликвидировано в 2003 году.

Географическое положение 
Село Малый Байрак находилось в 3,5 км от правого берега реки Псёл,
на расстоянии в 2 км расположены сёла Великие Сорочинцы и Великий Байрак.

По селу протекал ирригационный канал.

История 
 Село указано на трёхверстовке Полтавской области. Военно-топографическая карта.1869 года как хутор Воронин
 В Полтавском областном архиве есть церковные документы Преображенской церкви местечка Сорочинцы к которой приписан Малый Байрак (Воронин)
 В 2003 году село ликвидировано.

Название села 
Слово байрак происходит от тюркского «балка»; так обычно называется сухой, неглубоко взрезанный овраг, зачастую зарастающий травой либо широколиственным лесом.

Слово байрак распространено на юге Европейской части СССР, в лесостепной и степной зоне. От названия «байрак» происходит название байрачных лесов, где растут обычно следующие породы деревьев — дуб, клён, вяз, ясень, липа.

На территории современной Украины имеются минимум 19 сёл с названием Байрак, из них восемь — в Полтавской области.

Малым Байрак был назван потому, что рядом, в Полтавской губернии, за две версты находилось село Большой Байрак с гораздо большим населением.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Полтавской области